Campodorus () — род мелких наездников-ихневмонид (Ichneumonidae) из подсемейства Ctenopelmatinae (Mesoleiini). Около 140 видов (около 50 в Восточной Палеарктике, около 100 в Западной Палеарктике, 14 в Неарктике, и один в Юго-Восточной Азии).

Описание 
Мелкие наездники со стройным телом, длина от 3 до 10 мм.
Апикальная срединная часть наличника выпуклая; апикальный край обычно тупой по средней линии, острый с боков, обычно выступающий в виде тонких долей. Нотаули обычно достигают переднего края мезоскутума. Переднее крыло без  зеркальца. Основная окраска тела от жёлтой до чёрной. Паразиты личинок пилильщиков Tenthredinidae, главным образом из подсемейства Nematinae. Данные по гусеницам бабочек вероятно ошибочны.

Классификация 
Около 140 видов. Род был впервые выделен в 1869 году немецким энтомологом Арнольдом Фёрстером (Arnold Förster, 1810—1884) и ревизован в 2020 году китайскими гименоптерологами (Shu-Ping Sun, Tao Li, Mao-Ling Sheng & Jun Lü; Китай).

 
 C. aequabilis (Holmgren, 1876)
 C. agarcin Kasparyan, 2005
 C. aglaia (Teunissen, 1953)
 C. alaskensis (Ashmead, 1902)
  
 C. almaatensis Kasparyan, 2005
 C. alticola (Holmgren, 1857)
 C. amictus (Holmgren, 1857)
 C. aquilonaris (Walkley, 1958)
 C. arctor Kasparyan, 2006
 C. assiduus (Holmgren, 1876)
 C. astutus (Holmgren, 1876)
 C. atripes Kasparyan, 2006
 C. atrofemorator Kasparyan, 2006
 C. autumnalis (Woldstedt, 1874)
 C. barbator Kasparyan, 2006
 C. belokobylskii Kasparyan, 2005
 C. boreator Kasparyan, 2006
 C. bovei (Holmgren, 1880)
 C. caligatus (Gravenhorst, 1829)
 C. callidulus (Holmgren, 1857)
 C. ciliator Kasparyan, 2006
 C. ciliatus (Holmgren, 1857)
 C. circumspectus (Holmgren, 1876)
 C. clypealis (Thomson, 1894)
 C. clypeatus (Ashmead, 1902)
 C. commotus (Holmgren, 1876)
 C. contiguus (Roman, 1909)
 C. convexus (Davis, 1897)
 C. corrugatus (Holmgren, 1876)
 C. crassipes (Thomson, 1894)
 C. crassitarsis (Thomson, 1883)
 C. crassitarsus (Uchida, 1935)
 C. curtitarsis (Thomson, 1894)
 C. dauricus Kasparyan, 2005
 C. deletus (Thomson, 1894)
 C. difformis (Holmgren, 1876)
 C. dorsalis (Gravenhorst, 1829)
 C. efferus (Holmgren, 1876)
 C. elegans (Parfitt, 1882)
 C. elini Jussila, 1996
 C. epachthoides (Heinrich, 1952)
 C. euurae (Ashmead, 1890)
 C. exiguus (Holmgren, 1876)
 C. facialis (Brischke, 1878)
 C. fennicus (Jussila, 1965)
 C. flavescens Kasparyan, 2003
 C. flavicinctus (Gmelin, 1790)
 C. flavomaculatus Kasparyan, 2005
 C. formosus (Gravenhorst, 1829)
 C. fraudator (Holmgren, 1857)
 C. gallicator Kasparyan, 2006
 C. gallicus (Thomson, 1894)
 C. genator Kasparyan, 2006
 C. gilvilabris Townes, 1973
 C. glyptus (Thomson, 1894)
 C. gracilipes (Holmgren, 1857)
 C. haematodes (Gravenhorst, 1829)
 C. hamulus (Gravenhorst, 1829)
 C. holmgreni (Schmiedeknecht, 1924)
 C. humerellus (Thomson, 1893)
 C. hyperboreus (Holmgren, 1857)
 C. ignavus (Holmgren, 1857)
 C. immarginatus (Thomson, 1894)
 C. incidens (Thomson, 1894)
 C. infidus (Woldstedt, 1877)
 C. insularis (Ashmead, 1902)
 C. kukakensis (Ashmead, 1902)
 C. kunashiricus Kasparyan, 2003
 C. labytnangi Kasparyan, 2006
 C. laevipectus (Thomson, 1894)
 C. languidulus (Holmgren, 1857)
 C. latiscapus (Thomson, 1894)
 C. liosternus (Thomson, 1894)
 C. lituratus (Holmgren, 1857)
 C. lobatus (Thomson, 1894)
 C. longicaudatus Hinz, 1969
 C. longicornutus (Dalla Torre, 1901)
 C. lucidator Kasparyan, 2006
 C. luctuosus (Holmgren, 1857)
 C. maculicollis (Stephens, 1835)
 C. marginalis (Geoffroy, 1785)
 C. marginator Kasparyan, 2006
 C. mediosanguineus (Heinrich, 1950)
 C. melanogaster (Holmgren, 1857)
 C. melanopygus Kasparyan, 2006
 C. meridionalis (Holmgren, 1856)
 C. micropunctatus (Uchida, 1942)
 C. minutator Kasparyan, 2006
 C. mixtus (Holmgren, 1857)
 C. modestus (Holmgren, 1876)
 C. molestus (Holmgren, 1857)
 C. mollis (Gravenhorst, 1829)
 C. monticola (Holmgren, 1857)
 C. mordax Kasparyan, 2006
 C. nematicida (Horstmann, 1984)
 C. nigridens (Thomson, 1894)
 C. nigriventris Kasparyan, 2005
 C. nikandrovskii Kasparyan, 2006
 C. nubilis (Holmgren, 1857)
 C. obscurator Kasparyan, 2003
 C. obtusus (Holmgren, 1857)
 C. orientalis Kasparyan, 1998
 C. ornatus (Habermehl, 1925)
 C. patagiatus (Holmgren, 1876)
 C. pectinator Kasparyan, 2003
 C. pequenitor Kasparyan, 2006
 C. perspicuus (Holmgren, 1857)
 C. pervicax (Holmgren, 1876)
 C. picens (Davis, 1897)
 C. pictipes (Habermehl, 1923)
 C. pineti (Thomson, 1893)
 C. polaris Jussila, 1996
  
  
 C. riphaeus Kasparyan, 2005
 C. rubens (Teunissen, 1953)
 C. rubidus (Thomson, 1883)
 C. sakhalinator Kasparyan, 2006
 C. sanguinator Kasparyan, 2005
 C. savinskii Kasparyan, 2003
 C. scapularis (Stephens, 1835)
 C. semipunctus (Teunissen, 1945)
 C. sexcarinatus (Ashmead, 1902)
  
 C. signator (Roman, 1909)
 C. spurius (Holmgren, 1857)
 C. stenocerus (Thomson, 1893)
 C. subarctor Kasparyan, 2006
 C. subfasciatus (Holmgren, 1857)
 C. suomi Kasparyan, 2006
 C. suspicax (Holmgren, 1876)
 C. taigator Kasparyan, 2006
 C. tenebrosus (Roman, 1909)
 C. tenuitarsis (Thomson, 1894)
 C. thalia (Teunissen, 1953)
 C. torvus (Holmgren, 1876)
 C. transbaikalicus Kasparyan, 2005
 C. tristis (Holmgren, 1857)
 C. trochanteratus (Kriechbaumer, 1896)
  
 C. ucrainicus Kasparyan, 2005
 C. ultimus Jussila, 2006
 C. ussuriensis Kasparyan, 2005
 C. variegatus (Jurine, 1807)
 C. versutus (Holmgren, 1857)
 C. vestergreni (Roman, 1909)
 C. vicinus (Holmgren, 1857)
 C. viduus (Holmgren, 1857)
 C. vitosaensis (Gregor, 1933)
 C. yakutator Kasparyan, 2006
 Другие виды

Примечания

Литература 
 Каспарян Д. Р. 2003. Палеарктические виды наездников-ихневмонид рода Campodorus Foerster (s.str.) (Hymenoptera, Ichneumonidae) с зазубренными коготками лапок. Энтомологическое обозрение 82 (3):758–766.

Ссылки 
 

Ctenopelmatinae
Роды перепончатокрылых